Giovanni Gonzaga (?-1439), figlio naturale di Francesco I Gonzaga
Giovanni Gonzaga (1474-1525), figlio di Federico I Gonzaga
 Giovanni Gonzaga (?-1679), figlio naturale di Vincenzo I Gonzaga
Giovanni Gonzaga (1671-1743), figlio illegittimo di Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, ultimo duca di Mantova
Giovanni Gonzaga (1721-1794), ultimo esponente dei "Gonzaga di Luzzara"